L'edizione 1949-50 della Hovedserien vide la vittoria finale del Fram Larvik.

Capocannoniere del torneo fu Reidar Dørum (Ørn), con 13 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Fram Larvik Campione di Norvegia 1949-50.
 Ålgård, Storm, Ranheim e Mjøndalen retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
Eliteserien